Алаури́н-де-ла-То́рре () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Гуадалорсе. Занимает площадь 82 км². Население — 35832 человека (на 2010 год). Расстояние — 18 км до административного центра провинции.

Города-побратимы 
  Новая Иберия,США

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Diario Independiente de Alhauin de la Torre // Comercios 
 Periódico independiente de Alhaurín de la Torre 
 Diariolatorre.es Diario digital de Alhaurín de la Torre 
 
 
 
 
 Club Baloncesto Alhaurín de la Torre grupo ANSAN 

Муниципалитеты Малаги